El templo Jedi forma parte del mundo de ciencia ficción de La Guerra de las Galaxias.

Esta magnífica construcción estaba ubicada en el planeta Coruscant. Era el hogar de la Orden Jedi en la Galaxia. Aunque había otros templos en Illum y Kamparas, el de Coruscant albergaba al Alto Consejo Jedi. También tenía la biblioteca más vasta y amplia que se conociese, supervisada especialmente por Maddame Jocasta Nu. En un sector de la base estaba ubicado el hangar, desde donde eran despachados los cazas jedis para las diversas misiones.

El templo podía albergar a la Orden Jedi completa, es decir unos nueve mil miembros, pero desde luego por lo general había sólo un par de docenas de estos, puesto que los otros se hallaban resolviendo conflictos a lo largo de la galaxia.

Cuando se proclamó el Imperio Galáctico se activó la Orden 66 y el templo Jedi fue atacado por la Legión 501, mandada por lord Vader en persona. Así, alrededor de cinco mil soldados clon irrumpieron en el sagrado recinto asesinando desde experimentados maestros a jóvenes aprendices padawan.

Pudo verse en muchos lugares de Coruscant una columna de humo que salía del Templo, y se empezó a transmitir una señal de emergencia desde el Templo anunciando que la guerra había terminado y que todos los jedis debían volver. Los maestros jedi Yoda y Obi-Wan Kenobi recibieron la señal. Suponiendo que era una trampa del Emperador Palpatine para exterminar a los jedis supervivientes se arriesgaron a ir allí a modificarla para avisar a los que hubieran sobrevivido que se alejaran, y así lo hicieron.

La estructura del templo se conservó durante las siguientes dos décadas, totalmente incorrupta, quizás como un trofeo del Emperador. Por alguna razón durante la Guerra Yuuzhan Vong el Maestro Skywalker descubrió en el lugar dónde se encontraba el templo sólo ruinas, una vez capturada la capital por el enemigo yuuzhan vong.

Cuando los republicanos retomaron Coruscant el gobierno decidió erigir un nuevo templo con aspecto de pirámide verdosa que los jedis pudieran utilizar. Cien años después, el templo, que fue usado como residencia por los Jedi que pasaban por Coruscant, siendo el centro de la Orden realmente Ossus, cayó en manos de los nuevos sith, y se reconvirtió en templo de estos.

En la película no aparece ningún defensor del templo además de los jedis, aunque en el juego (Star Wars Battlefront II) sí los tiene.

Referencias

Enlaces externos 

 Página del Templo Jedi en la base de datos oficial (en inglés).

Lugares de Star Wars
Edificios ficticios